El Tossal de Remolins és una muntanya de 1.592 metres que es troba entre els municipis de Coll de Nargó i de Peramola, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes de Coll de Nargó
Muntanyes de Peramola